Ken il guerriero – manga realizzato da Tetsuo Hara e Buronson edito dal 1983
 Ken il guerriero – gioco di carte collezionabili realizzato nel 1994 
 Ken il guerriero – singolo di Claudio Maioli del 1986